

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom

Pichot 
 Alan Pichot (1998- ), joueur d'échecs argentin ;
 Alexandre Pichot (1983- ), coureur cycliste français ;
 Amédée Pichot (1795-1877), romancier, historien et traducteur français ;
 André Pichot (1950- ), chercheur au CNRS en épistémologie et histoire des sciences ;
 Agustín Pichot (1974- ), joueur de rugby à XV international argentin ;
 Charles-François Pichot de Kerdisien de Trémais (1724-1784), administrateur français ;
 Daniel Pichot ( - ), historien médiéviste français ;
  (1753-1847), soldat, homme politique et administrateur néerlandais ;
  (1880-1948), danseuse du Moulin rouge devenue modèle de Pablo Picasso ;
 Malena Pichot (1982- ), humoriste, actrice, scénariste et chanteuse argentine ;
 Marie-Louise Pichot (1885-1947), artiste peintre française ;
 Pierre Pichot (1520-1580), médecin français ;
 Pierre Pichot (1918-2020), psychiatre français ;
 Philippe Pichot-Bravard (1974-), historien français du droit Prix Renaissance des lettres 2015 ;
 Ramón Pichot (1871-1925), peintre catalan ;
 Sophie Moressée-Pichot (1962- ), escrimeuse française.
 Stéphane Pichot (1976- ), footballeur français ;
 Sylvie Pichot (1955- ), femme politique française.

Familles 
 Famille Pichot de la Graverie ;
 Famille Pichot-Duclos.

Lieu 
 Hameau du Haut Pichot et lieu-dit la Capelette du Haut-Pichot à Neufchâtel-Hardelot dans le Pas-de-Calais. 

Homonymie de patronyme
Patronyme français